КПТ — аббревиатура. Может означать:
 Названия политических партий:
 КПТ — Коммунистическая партия Таджикистана
 КПТ — Коммунистическая партия Таиланда
 КПТ — Коммунистическая партия трудящихся
 КПТ — Коммунистическая партия Туркмении
 КПТ — Коммунистическая партия Турции
 КПТ — Конголезская партия труда, Конго
 КПТ — Конфедерация профсоюзов работников торговли

 КПТ — когнитивно-поведенческая терапия, метод психотерапии.
 КПТ — котельно-печное топливо
 КПТ-8 — теплопроводная кремнийорганическая паста
 КПТ — лекарственный препарат криопреципитат
 КПТ — кинопроектор театральный. Модельный ряд включал КПТ-1, КПТ-2, КПТ-3, КПТ-2Ш, КПТ-7
 КПТ — кадастровый план территории
 КПТ — подвижный робототехнический комплекс